Ved trevangsbruget, så havde hver landsby tre vange. Disse vange havde ofte navn efter verdenshjørnerne.

Vestervang kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vestervang (Arnborg Sogn) – en bebyggelse i Arnborg Sogn, Herning Kommune
 Vestervang (Græsted Sogn) – en bebyggelse i Græsted Sogn, Gribskov Kommune
 Vestervang (Gørslev Sogn) – en bebyggelse i Gørslev Sogn, Køge Kommune
 Vestervang (Helsingør Kommune) – et sogn i Vestervang Sogn, Helsingør Kommune
 Vestervang (Næsbjerg Sogn) – en bebyggelse i Næsbjerg Sogn, Varde Kommune
 Vestervang (Odden Sogn) – en bebyggelse i Odden Sogn, Odsherred Kommune
 Vestervang (Storvorde Sogn) – en bebyggelse i Storvorde Sogn, Aalborg Kommune
 Vestervang (Viborg Kommune) – en bydel i Vestervang Sogn, Viborg Kommune

 Vestervang (Ishøj Kommune) – en bebyggelse i Ishøj Sogn, Ishøj Kommune
 Vestervang (Århus) – en bebyggelse i Århus

Se også
 Nørrevang
 Østervang
 Søndervang